Altacreodus — вимерлий рід одного з найбільш ранніх відомих плацентарних ссавців. Скам'янілості були знайдені в Північній Америці, де вони вперше з'явилися в пізньому крейдяному періоді, і вони вимерли до початку палеоцену.

Філогенез 
Філогенетичні відносини роду Altacreodus показані на наступній кладограмі:

Примітки 

Роди ссавців
†